František Hyacint Savojský ( Francesco Giacinto) (14. září 1632, Turín – 4. října 1638, Turín) byl v letech 1637 a 1638 savojským vévodou pod regentskou vládou své matky Kristiny Bourbonské.

Život 
Narodil se na hradě Valentino v Turíně jako nejstarší přeživší syn savojského vévody Viktora Amadea I. Savojského a jeho manželky Kristiny Marie Francouzské. Jako následník savojského trůnu byl oslovován jako Princ Piedmontu. Měl staršího bratra, ale ten v roce 1628 zemřel a tak se stal následníkem trůnu.

Jeho otec zemřel v roce 1637 a tak teprve pětiletý František se stal vévodou. Regentství a vlády nad Savojskem se ujala jeho matka Kristina Bourbonská. Vévoda savojský byl zároveň držitelem dalších titulů, markýz ze Saluzzo, hraběz Aosta, Moriana, Nice a titulární král Jeruzaléma. Chlapci se říkalo Květ ráje. Přesto, že byl nástupcem svého otce, ve skutečnosti jako pětiletý nikdy nevládl. Zemřel ve věku šesti let na hradě Valentino a jeho následníkem se stal jeho mladší bratr Karel Emanuel II. Savojský. František byl pochován v opatství benediktinského řádu Sacra di San Michele v Turíně.

Tituly a oslovení 
 14. září 1632 – 7. října 1637: Jeho Výsost princ z Piedmontu
 7. října 1637 – 4. října 1638: Jeho Výsost savojský vévoda

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Savojští vévodové
Narození v Turíně
Úmrtí v Turíně
Narození v roce 1632
Úmrtí v roce 1638
Muži